Чемпионат мира по академической гребле среди юниоров 2010 года проходил в августе в чешском городе Рачице.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте

Чемпионаты мира по академической гребле
Академическая гребля